Fastré est le patronyme de plusieurs personnes :

 Fastré de Cambron, (- 1163), moine cistercien, abbé de Cambron, de Clairvaux et de Cîteaux
 Dominique Fastré, architecte belge de la période Art nouveau
 Grégory Fastré, pilote belge de course moto né en 1980